XL Es el segundo álbum de la banda mexicana de Rap metal Resorte, lanzado el 1 de junio de 1999.
El tema "Radical Testa" cuenta con la participación de Fermín IV, en esos entonces integrante de Control Machete.

Lista de canciones

Créditos
Resorte
 Gustavo "Tavo" Limongi - Guitarra, Voz
 Juan Chavez - Bajo, Voz
 Gabriel "Queso" Bronfman - Bajo, Segunda voz
 Carlos "Charal" Sánchez - Batería

Invitados
 Fermin IV - Voz en "Radical Testa"

Referencias

Álbumes de 1999
Álbumes de nu metal
Álbumes de rap metal